Esta lista mostra as  cidades com mais de 100.000 habitantes da Alemanha, de acordo com a última divulgação do Statistisches Bundesamt referente a 25 de setembro de 2018.

Ver também 
 Lista das cidades mais populosas da Europa

Listas de cidades por população
Cidades